Termenul Ramură se poate referi la:

 Ramură industrială, diviziune a unui domeniu de activitate din industrie (industrie ușoară, industrie grea, minerit, etc)

Ramura unui râu, ramificație a cursului principal al unei ape curgătoare, râu, fluviu (ex. Brațele Dunării, etc)

Ramura unei căi de circulație, locul de separare a unei căi de circulație, drum sau cale ferată (ex. linia  Făurei -București se ramifică în localitatea Barboși, etc)

 Ramura unei discipline, diviziune a unei discipline științifice sau a unei activități practice (ex. Parazitologie, Helmintologie, Ornitologie, Gnoseologie, etc)

 Ramura unui neam, ramificație a unei familii sau a unui popor (ex. slovacii fac parte din ramura vestică a slavilor. 
 
Ramura unei limbi, (ex. Limbile ugrice sunt un grup de limbi din ramura fino-ugrică a familiei limbilor uralice, dialectul sau graiul moldovenesc este ramura estică a limbii române)
 Ramura unui arbore genealogic urmărită mai ales la monarhi, pe dinastii (ex. Dinastia Habsburg)
Biologie
Ramura unui arbore filogenetic
Ramura unei plante, (ex. arbore, arbust etc.) în botanică
Ramură în taxonomie
Ramuri, revistă din România

Vezi și 
 Creangă (dezambiguizare)